
Мецлер, Метцлер ():
 Мецлер, Йост (1909—1975) — немецкий офицер-подводник, капитан 3-го ранга (1 октября 1943 года), участник Второй мировой войны.
 Мецлер, Леон (1896—1930) — люксембургский футболист.

Метцлер 
 Метцлер-Арнольд, Рут
 Метцлер, Ллойд Эпплтон